Cantor (religie)
Georg Cantor, een Duitse wiskundige